Magic:
 Magic — песня B.o.B.
 Magic — песня Coldplay.
 Magic — песня Кайли Миноуг
 Magic — песня The Sound of Arrows.
 Magic — песня Ника Дрейка.
 Magic — песня Pilot.